Gorenjski odred je ime več odredov:
 Gorenjski odred (NOV in POS)
 Gorenjski odred (JVvD)